Samacá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Samacá (ort), Boyacá, 
 Samacá (kommun), Boyacá,